Wimbledon 1922 – 42. edycja tenisowego turnieju wielkoszlemowego – Wimbledonu. Rozegrana była w dniach 26 czerwca–10 lipca 1922, po raz pierwszy przy Church Road. Także po raz pierwszy w historii turnieju zastosowano zasadę, iż zwycięzca poprzedniej edycji na równi rywalizował z innymi zawodnikami od samego początku zawodów. Do tego roku w grze pojedynczej mężczyzn, w grze pojedynczej kobiet i w grze podwójnej mężczyzn obowiązywała faza Challenge Round, w której udział brali triumfator poprzedniej edycji oraz zwycięzca wyłoniony w systemie pucharowym.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 James Anderson /  Randolph Lycett –  Gerald Patterson /  Pat O’Hara-Wood, 3:6, 7:9, 6:4, 6:3, 11:9

Gra podwójna kobiet 
 Suzanne Lenglen /  Elizabeth Ryan –  Margaret McKane Stocks /  Kathleen McKane, 6:0, 6:4

Gra mieszana 
 Suzanne Lenglen /  Pat O’Hara-Wood (USA) –  Elizabeth Ryan /  Randolph Lycett, 6:4, 6:3

Linki zewnętrzne 
 Official Wimbledon Championships Website

Wimbledon według lat
1922 w tenisie ziemnym
1922 w Wielkiej Brytanii